Сна́йдер ( від  — кравець) — англомовна форма прізвища нідерландського походження (поширене у США). Може бути також англомовною транскрипцією німецького прізвища Шнайдер () чи швейцарсько-німецького Schnyder.

Відомі носії:
  (; 1913—1962) — американський фізик-теоретик.
 Гері Снайдер (;  1930) — американський поет, есеїст, філософ, еколог.
 Дана Снайдер (;  1973) — американський актор.
 Дебора Снайдер (; ?) — американський продюсер.
 Ден Снайдер (; 1978—2003) — канадський хокеїст.
 Ді Снайдер (;  1955) — американський рок-музикант.
 Зак Снайдер (;  1966) — американський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Кайл Снайдер (;  1995) — американський борець вільного стилю, чемпіон світу (2015), олімпійський чемпіон (2016).
 Квін Снайдер (;  1966) — американський професійний баскетбольний тренер.
 Кейтлін Снайдер (;  1987) — американська спортсменка-веслувальниця, олімпійська чемпіонка (2016).
 Рік Снайдер (;  1958) — американський підприємець і політик, член Республіканської партії.
 Скотт Снайдер (;  1976) — американський автор коміксів.
 Соломон Снайдер (;  1938) — американський вчений у галузі нейронаук.
 Тімоті Снайдер (;  1969) — американський історик.

Примітки